Okręty US Navy o nazwie USS „Marlin”
 Pierwszy USS „Marlin” (SS-205) był okrętem podwodnym typu Mackerel. Zwodowany w 1941 roku, sprzedany na złom w 1946 roku.
 Drugi USS „Marlin” (SST-2) był szkolnym okrętem podwodnym typu T-1. Został zwodowany w 1953 roku. Przekazany z przeznaczeniem na okręt-muzeum w 1973 roku.

Marlin